Hanne Mestdagh (née en 1993), joueuse belge de basket-ball ;
 Karel Mestdagh (1850-1924), compositeur, organiste et enseignant belge ;
 Kim Mestdagh (née en 1990), joueuse belge de basket-ball ;
 Piet Mestdagh (né en 1963), cavalier belge ;
 Philip Mestdagh (né en 1963), entraîneur belge de basket-ball.

Voir aussi 
 Groupe Mestdagh, un groupe belge de commerce alimentaire